Пётр Оле́гович А́вен (; род. 16 марта 1955, Москва, Россия) — российский и латвийский миллиардер, экономист, предприниматель, крупный коллекционер живописи. Гражданин Латвийской Республики и Российской Федерации, живёт с семьёй в Великобритании в городе Лондон.

С 1994 года — член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». С 1994 по 2011 год — президент Альфа-банка. С июня 2011 года по 1 марта 2022 года — председатель совета директоров Альфа-банка.

Председатель правления финтех компании ABH Holdings с головным офисом в Нидерландах, инвестировавшей в том числе в финтех-стартап ANNA Money.

По версии журнала Forbes, в 2021 году занял 30-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, обладая личным состоянием в 5,3 миллиардов долларов США. В 2022 году Forbes оценил его состояние в $4,3 млрд, поместив на 29-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров.

Автор научных работ и статей по вопросам экономики и торговли, которые цитируют ведущие СМИ.

В феврале — апреле 2022 года оказался под персональными санкциями ЕС, Великобритании и других стран. Авен назвал обоснования клеветой и пообещал их оспорить. Позднее суд смягчил заморозку банковских счетов. 

Самый богатый гражданин Латвии.

Биография

Ранние годы 
Родился 16 марта 1955 года в Москве.

Отец — Олег Авен (1927—1992), профессор, член-корреспондент АН СССР, специалист в области вычислительной техники, наполовину латыш, наполовину русский. Мать по национальности еврейка — Тамара Иосифовна Злотникова (1925—2016). Дед по отцу — Янис Авен, латышский стрелок, репрессирован. Дед по матери — Иосиф Наумович Злотников (1902—1937), уроженец Лодзи, главный механик Кузнецкого металлургического завода, репрессирован (его жена была осуждена как ЧСИР).

В 1972 году окончил московскую физико-математическую школу № 2. В 1977-м — экономический факультет МГУ, диплом защитил на кафедре математических методов анализа экономики, которой руководил академик Станислав Шаталин. В 1980 году получил учёную степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию по специальности «математические методы в экономических исследованиях».

В аспирантуре был учеником академика С. С. Шаталина. Работал в Институте системных исследований ГКНТ и АН СССР сначала младшим, а затем старшим научным сотрудником. Работал в одном кабинете с Егором Гайдаром.

В 1989—1991 годах был научным сотрудником Международного института прикладного системного анализа (г. Лаксенбург, Австрия), одновременно являясь советником Министерства иностранных дел СССР.

В первом посткоммунистическом правительстве РФ 
В 1991—1992 годах — заместитель министра иностранных дел РСФСР, затем председатель Комитета внешнеэкономических связей РСФСР — первый заместитель министра иностранных дел РСФСР, министр внешних экономических связей Российской Федерации в правительстве Ельцина — Гайдара и представитель президента России по связям с индустриально развитыми странами (G7).

Как вспоминал сам Авен, первое посткоммунистическое правительство России рассчитывало на западную помощь в проведении реформ и было разочаровано тем, что получает: в 1992 году Международный валютный фонд предоставил стране только миллиард долларов, а «западные партнёры» — ноль, тогда как во время кризиса 1990-х годов в Мексике США в течение нескольких дней выделили соседям $40 млрд. Даже Парижский клуб не предлагал России условий, аналогичных тем, что получила Польша. «Для Гайдара, Козырева, меня неготовность абсолютного большинства западных лидеров видеть в нас не соперников, а партнёров на первых порах оказалась настоящим шоком», — отмечал Авен.

Первый вице-премьер правительства Егор Гайдар в своих мемуарах написал, что к моменту назначения министром Авен «ничем, кроме своего письменного стола, не заведовал», не имел опыта бюрократической работы, чтобы наладить взаимодействие в своей команде. «Ему мешало не только отсутствие опыта, но и нервы, частые перемены настроения. Всё это делало его крайне уязвимым, а место главы одного из ведущих министерств было соблазнительным, с весны 1992 года многие его добивались. Вопрос о замене Авена Борис Николаевич Ельцин обсуждал со мной регулярно. Основной аргумент был один и тот же: „Ну, Егор Тимурович, он, может, и хороший специалист, но вы же видите — не министр“… Для меня все его недостатки перекрывал тот фундаментальный факт, что он прекрасно понимал общий замысел преобразований и мне не надо было контролировать его действия по подготовке к введению конвертируемого рубля».

В 1993 году — член партии «Выбор России» и её кандидат в депутаты Государственной думы РФ.

В бизнесе 
В 1993—1994 годах был основателем и генеральным директором консультационной фирмы «ФинПА», в 1994 году стал президентом Альфа-банка. Член координационного совета общероссийского объединения «Круглый стол бизнеса России».

В 2004 году журнал Institutional Investor назвал Авена лучшим управляющим в сфере финансовых услуг в России.

С апреля 2006 года — член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В 2007 году избран на пост главы Российско-латвийского делового совета, который оставил в 2017 году.

С 2011 года — член президиума Российского совета по международным делам.

В январе 2018 года включён в «кремлёвский список» Минфина США.

В 2016 году Михаил Фридман, Герман Хан и Пётр Авен выиграли в лондонском суде дело из-за публикации так называемого досье Трампа. В нём говорилось, что акционеры Альфа-банка неофициально консультируют Владимира Путина. Как следует из решения по делу № QB-2018-006349 от 07.08.2020, судья поручил исправить содержание доклада, а также выплатить Фридману и Авену по 18 000 фунтов стерлингов компенсации.

Является обладателем латвийского паспорта.

Публицистика 
В октябре 2008 года Пётр Авен написал для журнала «Русский пионер» отрицательную рецензию на роман писателя-нацбола Захара Прилепина «Санькя», вызвавшую бурную общественную дискуссию. Как отмечает И. Н. Крохова, «в своей рецензии он буквально разгромил роман, а Прилепина и его товарищей по партии обвинил в том, что они призывают народ к революции, бунту, не понимая, какие последствия это может вызвать. Нам не нужна революция, это мы уже проходили, говорит Авен, проблема наша не в том, что власти плохие, а в том, что русский народ ленив. Прилепина и его героев Авен назвал неудачниками, „лузерами“, которые ничего не могут, не способны „делать дела“ и поэтому идут в политику и на баррикады. А я и мои коллеги, далее говорит Авен, заработали свои капиталы честным трудом, и нам не за что просить прощения у народа».

В 2013 году совместно с Альфредом Кохом выпустил сборник интервью с политическими деятелями России «Революция Гайдара. История реформ 1990-х из первых рук». Критики отметили, что «… не только с выводами, но и со многими описаниями событий, приведёнными в книге, трудно согласиться». Книга вошла в лонг-лист премии «Просветитель». В своём обзоре книги Джон Ллойд из Financial Times назвал её «поучительным исследованием реформаторов, стремившихся возродить постсоветскую экономику России».

В 2017 году Пётр Авен выпустил книгу «Время Березовского». Для неё он взял серию интервью у многих людей, близко знавших Бориса Березовского, в том числе у Анатолия Чубайса, Валентина Юмашева, Александра Волошина, Михаила Фридмана, Юрия Шефлера, Андрея Васильева, Демьяна Кудрявцева, Юлия Дубова.

Коллекция 
Коллекция русского искусства Петра Авена считается лучшей среди частных. Она называется D2, по именам старших детей Петра Олеговича. Свою первую картину — натюрморт Павла Кузнецова 1920-х годов — он приобрёл в 1993 году за $5 тысяч. Со временем миллиардер пополнил коллекцию шедеврами Константина Коровина, Петра Кончаловского, Марка Шагала, Василия Кандинского, Бориса Кустодиева, Аристарха Лентулова и многих других именитых художников. Работы выставлялись в Еврейском музее в Москве, галерее Тейт в Лондоне и Музее современного искусства в Нью-Йорке. В 2020 году Forbes оценил стоимость коллекции не менее чем в $500 млн. Самые дорогие полотна:
 «Красные дома», Марк Шагал, $4,9 млн;
 «Мужчина в котелке. Портрет Якова Каган-Шабшая», Роберт Фальк, $10 млн;
 «Три акробата», Марк Шагал, $13 млн;
 «Портрет Велимира Хлебникова», Михаил Ларионов, $20 млн;
 «Эскиз к импровизации № 8», Василий Кандинский, $23 млн.
В марте 2021 года прошло сообщение о том, что Авен за 3,36 млн евро приобрёл для своей коллекции здание в центре Риги, на улице Валдемара, 19 (напротив Национального художественного музея), чтобы устроить там музей. Дарить здание и коллекцию Латвии он не собирается. В музее планируются выставки русского и латышского искусства. Он должен открыться в 2025 году. Его директором назначена Надежда Степанова, бывший арт-директор Института русского реалистического искусства. Над обликом и концепцией музея работают рижский архитектор Рейнис Лиепиньш и европейская компания Avesta Group.

Благотворительность и общественная деятельность 
Авен упоминается в прессе как ценитель искусства и меценат. С 2014 года сопредседатель попечительского совета Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

В 2008 году Пётр и Елена Авен создали благотворительный фонд «Поколение». Его приоритетами объявлены «поддержка детского здравоохранения, проекты в сфере культурного обмена между Латвией и Россией, а также стипендии и гранты в области науки». Благодаря поддержке фонда в Риге состоялись концерты российских музыкантов и актёров (Михаил Плетнёв, «Виртуозы Москвы», «Гоголь-центр», Чулпан Хаматова и т. д.), воспитанников Рижского хореографического училища пригласили на концерт российской примы-балерины Ульяны Лопаткиной, в Москве прошла выставка «Рижский художественный фарфор. 1925—1940». Фонд ежегодно поддерживает Тыняновские чтения на родине писателя, в городе Резекне.

Один из значительнейших даров фонда — концертный рояль Steinway&Sons стоимостью 120 тысяч евро для маэстро Раймонда Паулса, переданный ему 3 октября 2011 года. Композитор сыграл на нём на благотворительном концерте 5 октября, а установлен инструмент в Первой студии Латвийского радио, где долгие годы работает Паулс.

С 2012 года фонд поддерживает Мадонскую больницу в северо-восточной Латвии. С помощью фонда оборудован один из первых в Латвии беби-боксов, в которых женщины, попавшие в трудные жизненные обстоятельства, могут оставить новорождённых младенцев на попечение усыновителей. В сентябре 2016 года Пётр Авен лично передал больнице современный ультрасонограф EPIQ5 стоимостью 77 000 евро для оснащения родильного отделения.

Вместе с Романом Абрамовичем, Виктором Вексельбергом и Аркадием Воложем финансирует Еврейский музей и центр толерантности в Москве, переданный Московской марьинорощинской еврейской общине, так как, согласно Торе, десятую часть своих заработков евреи должны отдавать на благотворительность.

В 2007 году стал профессором Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) на Кафедре теории и практики взаимодействия бизнеса и власти, где преподавал несколько лет. Входит в состав попечителей Российской экономической школы (РЭШ).

Входит в совет попечителей Фонда поддержки олимпийцев России. Болельщик футбольного клуба «Спартак» (Москва), с 2015 года входит в совет директоров клуба.

Санкции и предполагаемая связь с Владимиром Путиным 
После начала вторжения России на Украину 24 февраля 2022 года Пётр Авен вместе со своими партнёрами Михаилом Фридманом и Германом Ханом был внесён в санкционные списки в нескольких юрисдикциях. Изложение обоснования санкционного решения Совета Европейского союза от 28 февраля 2022 года в отношении Авена, среди прочего, гласит: «Пётр Авен — один из ближайших олигархов Владимира Путина. Он — крупный акционер „Альфа-групп“, в которую входит один из крупнейших российских банков — Альфа-банк. Он — один из примерно 50-и богатых российских бизнесменов, регулярно встречающихся с Владимиром Путиным в Кремле. Он не действует независимо от требований президента. Его дружба с Владимиром Путиным восходит к началу 1990-х годов. В бытность министром внешнеэкономических связей помогал Владимиру Путину, тогдашнему заместителю мэра Санкт-Петербурга, с делом в связи с расследованием комиссии Салье. Он также известен как особо близкий друг главы „Роснефти“ Игоря Сечина, ключевого союзника Путина. Старшая дочь Владимира Путина Мария руководила благотворительным проектом „Альфа-Эндо“, который финансировался Альфа-банком».

15 марта 2022 года санкции в отношении Петра Авена ввела Великобритания, пояснив, что он вместе с другими предпринимателями из России «получал выгоду или поддерживал российское правительство». В тексте обоснования ввода санкций Великобританией говорится, что Авен «является близким соратником Путина и, следовательно, связан с лицом, которое причастно к дестабилизации ситуации на Украине и угрозе её территориальной целостности, суверенитету и независимости». Кроме того, в обосновании санкционного решения против Авена утверждается его, вкупе с его деловым партнёром Фридманом, активная роль в усилиях руководства России по снятию санкций, введённых в отношении России после 2014 года. Пётр Авен и его партнёр Михаил Фридман назвали обвинения ЕС клеветническими и пообещали оспаривать их «всеми доступными им средствами».

Также против Авена ввела персональные санкции Австралия, Канада, Швейцария, Украина и Новая Зеландия.

По мнению ТАСС со ссылкой на «источник, близкий к его окружению», в конце мая 2022 года года в отношении Петра Авена было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением наложенных на него санкций, при этом официальным подтверждением данной информации агентство не располагало. В июле лондонский суд смягчил постановление о замораживании некоторых счетов, связанных с Авеном.

В июле 2022 года представители «Альфа-Групп» опровергли в СМИ получение Авеном гражданства Украины (ранее такая информация была распространена некоторыми Telegram-каналами).

В октябре 2022 года власти Великобритании разблокировали часть средств Авена и повысили лимит трат с 2,5 тыс. фунтов стерлингов в месяц до 60 тыс. Помимо этого он может снять ещё около 400 тыс. фунтов единовременно.

Состояние

Награды 
 Орден Почёта (13 апреля 2005 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Дружбы (25 мая 2015 года) — за большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Трёх звёзд III степени (Латвия) (2012 год).
 Благодарность президента Российской Федерации (25 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.

Семья 
 Первая супруга — Елена Владимировна (1958 — 25 августа 2015 года).
 Двое детей — Дарья и Денис, окончили Йельский университет (США). В различных СМИ упоминается, что Авену принадлежит дом в  в Суррее, Великобритания. Он также купил в 2011 году на исторической родине, в Латвии, поместье Клаугю, которое в данное время перешло во владение кипрской компании ABACUS (CYPRUS) LIMITED. Оно находится в уединённом уголке Мадонского района, куда владелец добирается на вертолёте.
 Вторая жена — Екатерина.

Библиография

См. также 
 Семибанкирщина

Примечания

Ссылки 

 
 Авен Пётр Статьи и взятые Авеном интервью на Forbes.ru
 Змеиная горка. Пётр Авен: «Мы никогда не будем любимы в нашей стране» Интервью Полит.ру
 Пётр Авен: «Мы заложили фундамент дальнейшей жизни» Интервью Полит.ру

 web-архивы
 Биография

 Личный сайт Петра Авена

Миллиардеры России
Предприниматели России
Либералы России
Персоналии:Альфа-Групп
Преподаватели ВШЭ
Министры внешних экономических связей Российской Федерации
Коллекционеры России
Выпускники экономического факультета МГУ
Заместители министра иностранных дел Российской Федерации
Выпускники 2-ой физико-математической школы
Сотрудники ИСА РАН
Лица, подвергнутые санкциям со стороны Великобритании в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Русские эмигранты четвёртой волны в Великобритании
МИПСА